Тро́ицкая — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Истра Московской области. Находится на северной окраине посёлка Троицкий.

Состоит из двух изогнутых боковых платформ, на 2 платформе находится кассовый павильон. Турникетами не оборудована. Относится к шестой тарифной зоне.

За первой платформой (из Москвы) был проложен подъездной путь к Истринскому молокозаводу. Демонтирован в начале 2000-х годов.

Время движения от Рижского вокзала — 1 час 14 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра